Германское восточное общество:

 «Германское восточно-африканское общество» (1884) — компания, созданная для расширения немецких колониальных владений и 1885—1887 годах захватившая несколько пунктов на восточном африканском берегу. После усмирения восстания туземцев территория была объявлена в 1890 году германской колонией, а общество преобразовано в промышленно-коммерческое.
 Германское восточное общество — зарегистрированная благотворительная организация, базирующаяся в Берлине.

См. также 
 Германское колониальное общество Юго-Западной Африки (основано 5 апреля 1885)
 Германское Ново-Гвинейское общество (29 марта 1886)
 Германское общество Виту (; 17 дек. 1887) в 1890 году слилось с Германским восточно-африканским обществом.
  ( (), основано в 1845 г.) — научная организация, изучающая страны Востока.

Примечания